Thisagree & shadow é uma compilação musical da editora portuguesa Thisco.

Alinhamento 	
 shhh… 5000 Miles
 Structura Harmonie du soir
 Samuel Jerónimo Mediatriz
 HIST Blessed
 Thermidor Poema 6
 Rasal Asad & Jarboe This
 Euthymia & Vanity Chair The day we became God (Excerto)
 M-PeX Melodia da saudade
 EYE8SOCCER Sporting thiscovered Eusébio
 Necrostilet Pain in Saturn (Excerto)
 PS Finally the Moment Has Past
 Eletrólise The undeffected Sun (Lasnamae Mix)
 The Beautiful Schizophonic Sun Canyon
 NNY Crystal space
 PMDS 100 days of may
 2KOAN Relax. Imagine a space ship
 Partisan Kane Burning brightly (Excerto)
 Novembro O vagabundo das horas (Bootleg)

Créditos 

 Masterização: Luís van Seixas

Álbuns de Samuel Jerónimo